Roy Worters, surnommé , (né le  à Toronto province de l'Ontario - mort le ) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
De 1925 à 1937, il a évolué dans la Ligue nationale de hockey avec les Pirates de Pittsburgh, les Americans de New York et les Canadiens de Montréal. Il a réalisé 67 blanchissages dans sa carrière. Il passa l'essentiel de sa carrière dans la LNH avec les Americans entre 1928 et 1937. Il ne disputa qu'un seul match avec les Canadiens en remplacement de George Hainsworth, blessé lors d'une rencontre disputée à Chicago.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1918-1919 || Canoe Club de Parkdale || OHA || 8 || 7 || 1 || 0 || 480 || 22 || 2,75 ||  || 0 ||  || 2 || 1 || 1 || 120 || 6 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1919-1920 || Canoe Club de Toronto || OHA || 3 || 3 || 0 || 0 || 180 || 14 || 4,67 ||  || 0 ||  || 4 || 4 || 0 || 240 || 16 || 4 ||  || 0 || 
|-
| 1920 || Canoe Club de Toronto || Coupe Memorial || 3 || 3 || 0 || 0 || 180 || 9 || 3 ||  || 0 ||  || 3 || 3 || 0 || 180 || 9 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1920-1921 || Gold Miners de Porcupine ||  || 10 || 7 || 2 || 1 || 630 || 27 || 2,57 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 120 || 10 || 5 ||  || 0 || 
|-
| 1922-1923 || Argonauts de Toronto ||  || 10 ||  ||  ||  || 558 || 37 || 3,98 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1923-1924 || Yellowjackets de Pittsburgh ||  || 20 || 15 || 5 || 0 || 1225 || 25 || 1,23 ||  || 7 || 0 || 13 || 9 || 3 || 840 || 12 || 0,86 ||  || 5 || 
|-
| 1924-1925 || Yellowjackets de Pittsburgh || USAHA || 39 || 25 || 10 || 4 || 1895 || 34 || 0,81 ||  || 17 ||  || 8 || 6 || 1 || 400 || 8 || 1,2 ||  || 1 || 
|-
| 1925-1926 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 35 || 18 || 16 || 1 || 2145 || 68 || 1,9 ||  || 7 || 0 || 2 || 0 || 1 || 120 || 6 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1926-1927 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 44 || 15 || 26 || 3 || 2711 || 108 || 2,39 ||  || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 44 || 19 || 17 || 8 || 2740 || 76 || 1,66 ||  || 11 || 0 || 2 || 1 || 1 || 120 || 6 || 3 ||  || 0 || 0
|-
| 1928-1929 || Americans de New York || LNH || 38 || 16 || 12 || 10 || 2390 || 46 || 1,15 ||  || 13 || 0 || 2 || 0 || 1 || 90 || 1 || 0,67 ||  || 1 || 0
|-
| 1929-1930 || Americans de New York || LNH || 36 || 11 || 21 || 4 || 2270 || 135 || 3,57 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1929-1930 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1930-1931 || Americans de New York || LNH || 44 || 18 || 16 || 10 || 2760 || 74 || 1,61 ||  || 8 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Americans de New York || LNH || 40 || 12 || 20 || 8 || 2459 || 110 || 2,68 ||  || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Americans de New York || LNH || 47 || 15 || 22 || 10 || 2970 || 116 || 2,34 ||  || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Castors de Québec || Can-Am || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1933-1934 || Americans de New York || LNH || 36 || 12 || 13 || 10 || 2240 || 75 || 2,01 ||  || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Americans de New York || LNH || 48 || 12 || 27 || 9 || 3000 || 142 || 2,84 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Americans de New York || LNH || 48 || 16 || 25 || 7 || 3000 || 122 || 2,44 ||  || 3 || 0 || 5 || 2 || 3 || 300 || 11 || 2,2 ||  || 2 || 0
|-
| 1936-1937 || Americans de New York || LNH || 23 || 6 || 14 || 3 || 1430 || 69 || 2,9 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 484 || 171 || 229 || 83 || 30175 || 1143 || 2,27 ||  || 67 || 0 || 11 || 3 || 6 || 630 || 24 || 2,29 ||  || 3 ||

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
1929 : remporte le Trophée Hart.
1931 : remporte le Trophée Vézina.
1932 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.
1934 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1900
Décès en novembre 1957
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Americans de New York
Joueur des Pirates de Pittsburgh
Joueur des Canadiens de Montréal
Membre du Temple de la renommée du hockey
Gagnant du trophée Vézina
Gagnant du trophée Hart
Champion de la Coupe Memorial
Décès à 57 ans